

Лисково — агромістечко, Пружанський район, Берестейська область

Лисково — село в гміні Ґостицин Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лисково — село в гміні Пелчице Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Лисково — місто, районний центр, Нижньогородська область
 Лисково — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Лисково — присілок, Міжріченський район, Вологодська область